Шутко́ — українське прізвище.

Відомі носії:

 Шутко Лідія Остапівна — скрипалька, народна артистка України
 Шутко Наталія Юріївна — старший викладач Ужгородського музичного коледжу імені Д. Є. Задора, заслужений працівник культури України.
 Шутко Остап Іванович — скрипаль
 Шутко Павло Мирославович — артист оркестру Львівського Національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької.
 Шутко Юрій Іванович — соліст Національної філармонії України

Примітки 

Українські прізвища